Maksim Viatcheslavovitch Rybine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Joukovski en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1996, il commence sa carrière avec son club formateur du SKA Saint-Pétersbourg en Superliga. Il est choisi par les  Mighty Ducks d'Anaheim en ,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 1999. Repêché en  par le Sting de Sarnia au cours de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey, il part alors en Amérique du Nord. Il évolue dans la Ligue de hockey de l'Ontario pendant deux saisons avant de revenir en Russie.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Russie. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 1999 : nommé dans l'équipe des recrues.

LG Hockey Games
2011 : nommé meilleur attaquant.
2011 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1996-1997|| Spartak Moscou|| Superliga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Spartak Moscou 2|| Pervaïa Liga || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1997-1998|| Spartak Moscou || Superliga || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| Spartak Moscou 2|| Pervaïa Liga || 25|| 13|| 5|| 18|| 26|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1998-1999|| Spartak Moscou|| Superliga|| 41|| 13|| 8|| 21|| 52|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Spartak Moscou|| Vyschaïa Liga || 12|| 2|| 4|| 6|| 31|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Sting de Sarnia|| LHO|| 66|| 29|| 27|| 56|| 47|| 7|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 2000-2001|| Sting de Sarnia||  LHO|| 67|| 34|| 36|| 70|| 60|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2001-2002|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 40|| 6|| 3|| 9|| 28|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Spartak Moscou|| Superliga|| 29|| 9|| 4|| 13|| 65|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 53|| 14|| 14|| 28|| 24|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 11|| 0|| 1|| 1|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Spartak Moscou|| Superliga|| 30|| 2|| 14|| 16|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 45|| 2|| 8|| 10|| 10|| 13|| 0|| 1|| 1|| 30
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 12|| 0|| 1|| 1|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 32|| 7|| 13|| 20|| 69|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Spartak Moscou|| Superliga|| 57|| 12|| 17|| 29|| 54|| 5|| 5|| 0|| 5|| 54
|-
| 2008-2009|| Spartak Moscou|| KHL|| 55|| 14|| 17|| 31|| 119|| 6|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2009-2010|| SKA Saint-Pétersbourg||  KHL|| 52|| 18|| 5|| 23|| 92|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 51|| 11|| 6|| 17|| 33|| 11|| 3|| 3|| 6|| 17
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 49|| 12|| 13|| 25|| 51|| 14|| 2|| 3|| 5|| 26
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 23|| 3|| 0|| 3|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014|| HK Vitiaz || KHL|| 19|| 2|| 1|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 29|| 8|| 5|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 58|| 12|| 11|| 23|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 39 || 5 || 3 || 8 || 27 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2016-2017|| Lada Togliatti || KHL|| 50|| 10|| 6|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Severstal Tcherepovets || KHL || 54|| 6|| 7|| 13|| 71|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 40|| 2|| 4|| 6|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 17|| 0|| 5|| 5|| 44|| 11|| 1|| 0|| 1|| 4

Au niveau international 

|-
| 1999 || align="left"|Championnat du monde 18 ans || 7|| 1|| 2|| 3|| 8|| +3|| align="left"|Sixième place

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Joukovski
Naissance en juin 1981
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Vitiaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Lada Togliatti